Берек може да се односи на:

 Берек (Градишка), насељено место у општини Градишка, Република Српска, БиХ
 Берек (општина), општина у Бјеловарско-билогорској жупанији, Република Хрватска